В списки входят как museums of modern art, так и museums of contemporary art, — так как в традиции русского языка сложилось переводить и то, и другое как музеи современного искусства.

Если музей известен в первую очередь своим классическим собранием (коллекцией старых мастеров) и при этом имеет приличный, но не более того, отдел новейших течений, такой музей, скорее всего, в списки добавляться не будет. Другое ограничение, налагаемое на список, — все музеи должны быть ныне действующими.

Самые крупные и известные музеи современного искусства

В США

В России

В Европе

В остальном мире

См. также 
 Музей современного искусства
 Проект:Искусство/Списки/Список музеев мира

Список музеев для добавления в таблицы 
 Музей современного искусства «Пти-Пале»
 Музей Гуггенхайма в Вильнюсе (строится)
 Центр «Хассельблад»
 Музей Новой Академии Изящных Искусств
 Музей нонконформистского искусства
 Музей имени Вильгельма Хака/Wilhelm-Hack-Museum
 Национальный музей современного искусства, Афины
 Davis Museum (Испания) — самый маленький музей современного искусства в мире
 CaixaForum Madrid (Испания)
 Музей современных искусств им.С.П.Дягилева СПбГУ

Современное искусство
Списки музеев